

Sigle 
 Inoffizieller Mitarbeiter – collaboratore non ufficiale della Stasi
 Instant messaging  – sistema di messaggistica istantanea
 International Master – maestro internazionale, titolo scacchistico 
 Intramuscolare  – metodo parenterale di somministrazione farmaci
 Iron Maiden  – gruppo musicale britannico
 Im Chang-kyun  – Lead rapper nel gruppo musicale Monsta X

Codici 
 IM – codice vettore IATA di Menajet
 IM – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Isola di Man
 IM – codice ISO 3166-2:GE di Imereti (Georgia)
 IM – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Imperia (Italia)
 IM – codice ISO 3166-2:NG di Imo (Nigeria)

Informatica 
 .im – dominio di primo livello dell'isola di Man

Medicina 
 i.m. (o IM) – acronimo di intramuscolare

Musica 
 IM – etichetta discografica italiana
 I.M – singolo di Michael Ben David del 2022

Religione 
 I.M. – suore di Santa Marcellina (Marcelline)

Matematica 
 Immagine  – particolare insieme riferito ad una funzione.

Altro 
 IM – il numero 999 nel sistema di numerazione romano
 IM – targa automobilistica di Imst (Austria)
 Im – personaggio della mitologia norrena
 Im – personaggio del manga e anime One Piece
 IM – Titolo maestro internazionale secondo FIDE